Pere (nom), nom de persona
 Biografies:
 Nobles:
 Pere I d'Aragó i Pamplona (1069 - Vall d'Aran, 1104), Rei d'Aragó i Pamplona (1094-1104), comte de Ribagorça i Sobrarb (1085-1104)
 Pere el Catòlic I de Barcelona, II d'Aragó
 Pere el Gran, II de Barcelona, III d'Aragó
 Pere el Cerimoniós, III de Barcelona, IV d'Aragó
 Pere el Conestable de Portugal IV de Catalunya i V d'Aragó, conegut pel Conestable de Portugal
 Pere I d'Arborea, jutge d'Arborea
 Pere II d'Arborea, jutge d'Arborea
 Pere III d'Arborea, jutge d'Arborea
 Pere II de Carcassona, comte de Carcassona, vescomte de Besiers i Agde
 Pere I de Cerdanya, comte de Cerdanya
 Pere I d'Empúries, comte d'Empúries
 Pere II d'Empúries, comte d'Empúries
 Pere I de Narbona, vescomte de Narbona
 Pere I de Sicília, rei de Sicília 
 Pere II de Sicília, rei de Sicília
 Pere I d'Urgell, comte d'Urgell i senyor de Mallorca
 Pere II d'Urgell, comte d'Urgell i vescomte d'Àger
 Pere Ramon I de Pallars Jussà, comte de Pallars Jussà
 Pere el Conestable de Portugal, (1429 - Granollers, 1466), rei d'Aragó, de València i comte de Barcelona
 Pere I de Borbó, duc de Borbó
 Pere II de Borbó, duc de Borbó
 Pere I de Brasil i IV de Portugal, emperador de Brasil
 Pere II de Brasil, emperador de Brasil
 Pere I Mauclerc, duc de Bretanya
 Pere II de Bretanya, duc de Bretanya
 Pere I de Bulgària, tsar de Bulgària
 Pere el Bell, rei de Bulgària
 Pere I de Castella, rei de Castella i Lleó, dit "El Cruel"
 Pere II de Courtenay, emperador llatí de Constantinoble
 Pere I d'Hongria, rei d'Hongria
 Pere II de Iugoslàvia, rei de Iugoslàvia
 Pere I de Portugal, rei de Portugal
 Pere II de Portugal, rei de Portugal
 Pere III de Portugal, rei de Portugal
 Pere IV de Portugal, rei de Portugal
 Pere V de Portugal (Lisboa, 1837 - 1861), rei de Portugal (1853 - 1861)
 Pere I de Rússia (1672-1725), emperador rus
 Pere II de Rússia, tsar de Rússia
 Pere III de Rússia, tsar de Rússia
 Pere I de Savoia, comte de Savoia
 Pere II de Savoia, duc de Savoia
 Pere I de Sèrbia, rei de Sèrbia
 Pere Ursèol (Pietro Orseolo), dux de Venècia
 Pere de Portugal, príncep de Portugal
 Religiosos:
 Pere (bisbe de Barcelona)
 Pere I d'Alexandria, bisbe d'Alexandria
 Pere II d'Alexandria, bisbe d'Alexandria
 Pere I d'Argos, bisbe d'Argos
 Pere II d'Argos, bisbe d'Argos
 Pere Cendra, dominic mort el 1244, venerat com a beat
 Pere Crisolà, bisbe de Milà el 1110
 Pere Crisòleg, eclesiàstic romà, arquebisbe de Ravenna
 Pere Damascè, escriptor eclesiàstic grec
 Pere Diaca de Tomi, cap dels monjos coneguts com a escites
 Pere Gambacorta, eremita, fundador dels Pobres Eremites de Sant Jeroni al segle XIV
 Pere Nolasc, fundador de l'orde de la Mercè
 Pere Tarrés i Claret, metge i sacerdot
 Pere Canisi, teòleg holandès
 Pere Monge o Pere Mogge, patriarca monofisita d'Alexandria al segle V
 Pere de Sebaste, eclesiàstic grec del segle IV
 Pere de Nicomèdia, eclesiàstic romà d'Orient
 Pere Diaca, diaca de Santa Sofia a Constantinoble
 Pere d'Edessa, prevere de l'església d'Edessa
 Pere Ful·ló, patriarca d'Antioquia a la meitat del segle V
 Pere d'Antioquia, patriarca d'Antioquia proclamat el 1053
 Pere Llombard, teòleg
 Pere l'Ermità, monjo i croat
 Pere Rodrigues, cavaller de l'Orde de Sant Jaume del s. XIII
 Beat Pere, diversos personatges
 Altres personatges:
 Jordi Pere Cerdà, (Sallagosa, Alta Cerdanya, 1920), poeta, narrador i dramaturg
 Pèire d'Alvernha (segle XII), trobador occità
 Pere Antoni Serra, diversos personatges
 Pere d'Arenys, cronista català
 Pere Armengou, diversos personatges
 Pere Casals, diversos personatges
 Pere Català, diversos personatges
 Pere Elias, diversos personatges
 Pere Esteve i Abad (Tiana, 1942 - 2005), polític català
 Pere Gimferrer, poeta
 Pere Mercader, diversos personatges
 Pere Muñoz, diversos personatges
 Pere Patrici, escriptor grec de finals del segle IX i començaments del segle X
 Pere Patrici i Mestre, historiador romà d'Orient del segle VI
 Pere Portabella, cineasta
 Pere Pruna i Ocerans (Barcelona, 1904 - 1977), pintor català
 Pere Salvatge, trobador i joglar català
 Pere Quart, poeta
 Pere Vives, diversos personatges